Herman de Jong (dirigent) – een voormalig klarinettist en dirigent
 Herman de Jong (voetballer) – een voormalig voetballer van AGOVV, Go Ahead en Elinkwijk